Fairmont (Carolina del Nord)
 Fairmont (Illinois)
 Fairmont (Minnesota)
 Fairmont (Nebraska)
 Fairmont (Oklahoma)
 Fairmont (Virgínia de l'Oest)
 Fairmont City, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.